

Крайно Класиране

Победители 
  Интер:  
Шампиони на Италия за единадесети път, класират се за КЕШ
 ФК Торино: 
Носител на Копа Италия, класира се за КНК
 Милан, Наполи, Ювентус и ФК Болоня:
Класират се за Купа на УЕФА
 Фиорентина: 
Класира се за Купа Митропа
 УС Фоджа, Лацио и Катания: 
Изпадат в Серия Б

Голмайстори 
 24 гола: Роберто Бонинсеня (Интер)
 19 гола: Пиерино Прати (Милан)
 15 гола: Джузепе Саволди (ФК Болоня)

Първенство на Италия по сезон